Höftmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Höftmann (* 1927), deutsche Afrikanistin
 Katharina Höftmann (* 1984), deutsche Journalistin und Buchautorin